Miejscowości w USA:
 Stateline – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Stateline (ang. Stateline Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman